Turnheim ist der Familienname folgender Personen:

 André Turnheim (* 1960), deutscher Regisseur
 Fred Turnheim (* 1949), österreichischer Journalist
 Michael Turnheim (1946–2009), deutscher Psychoanalytiker